Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2000 enthält alle Spieler, die in der Schweizer Schachbundesliga 2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der ASK Winterthur und der SK Aarau kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, Nimzowitsch Zürich ließ 19 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 113 Spieler zum Einsatz, von denen 20 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Eingesetzt wurden Spieler aus 3 Nationen; neben Schweizern waren sechs Deutsche und ein Rumäne am Start.

Das beste Einzelergebnis erzielte Peter Zimmermann (Luzern Musegg) mit 6 Punkten aus 6 Partien, die gleiche Punktzahl aus 7 Partien erreichten Florian Jenni (ASK Winterthur) und Max Scherer (SV Birsfelden/Beider Basel), einen halben Punkt erzielten Sacha Georges (ASK Winterthur) und Jean-Luc Costa (SV Birsfelden/Beider Basel), wobei Georges 6 Partien spielte, Costa 7. Außer Peter Zimmermann erreichten mit Bruno Nideröst (Luzern Musegg), Ralph Bauert (SV Wollishofen), Stephane Kellenberger (SK Bern), René Hirzel (ASK Winterthur), Roland Schmid, Markus Möschinger und Beat Jekel (alle Basel BVB) weitere sieben Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings spielten diese (abgesehen von Nideröst, der zweimal eingesetzt wurde) nur jeweils eine Partie.
Ältester Spieler der Saison war der beim SV Birsfelden/Beider Basel spielende Charles Partos (* 1936), jüngster Spieler der 1985 geborene Severin Papa (ASK Winterthur).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2000), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 5/1999 (veröffentlicht im November 1999) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2000; GER = Deutschland, ROM = Rumänien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

SV Wollishofen

Basel BVB

SK Aarau

SK Bern

Luzern Musegg

ASK Winterthur

Nimzowitsch Zürich

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Da die 1. Schweizer Bundesliga erst seit der Saison 2006/07 Elo-gewertet wird, haben die Angaben über die Elo-Performances rein informativen Charakter.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)